Foy ist der Name folgender Orte:
 Foy (Belgien), Ort in der Nähe von Bastogne in den belgischen Ardennen
 Foy (Washington), Ort in den Vereinigten Staaten

Foy ist der Familienname folgender Personen:
 Alphonse Foy (1796–1888), französischer Postmeister
 Bryan Foy (1896–1977), US-amerikanischer Filmproduzent, Regisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Brian d foy, Programmierer, Fachautor und Consultant
 Chris Foy (* 1983), australischer Schauspieler
 Claire Foy (* 1984), britische Schauspielerin

 Emma Foy (* 1989), neuseeländische Paracyclerin 
 Fred Foy (1921–2010), US-amerikanischer Radio- und Fernsehsprecher
 George Foy (* 1952), US-amerikanischer Schriftsteller und Journalist
 Jean Foy-Vaillant (1632–1706), französischer Numismatiker
 Mackenzie Foy (* 2000), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Matt Foy (* 1983), kanadischer Eishockeyspieler
 Maximilien Foy (1775–1825), französischer General und Staatsmann
 Mike Foy (* 1962), US-amerikanischer Ringer
 Philippe-Auguste de Sainte-Foy (1721–1795), französischer Offizier und Schriftsteller
 Shirley Bunnie Foy (1936–2016), US-amerikanische Jazzsängerin
 Willy Foy (1873–1929), deutscher Ethnologe, erster Direktor des Rautenstrauch-Joest-Museums

Siehe auch:
 Foye